Termenul „Bendorf” se poate referi la:

 Bendorf (Mayen-Koblenz) in Rheinland-Pfalz, Germania
 Bendorf (Holstein) in Schleswig-Holstein, Germania
 Bendorf (Haut-Rhin), in Franța
 Benești, Sibiu, România

Toponime germane